Драма може да се односи на:
Драма
Драма (филмски жанр)
Драма (телевизијски жанр)
Драма (град)
Драма (округ)
Општина Драма